Редешть () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Редешть.
 Редешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Редешть.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Костешть.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Стилпень.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Алмаш.
 Редешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Опорелу.